Ла-Фронтера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 34,57 км². Население — 185 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки